Sven Lindemann (né le  à Coire, en Suisse) est un joueur suisse de hockey sur glace. Il est le fils de Guido Lindemann, le frère de Kim et le neveu de Markus.

Carrière 
Il commence sa carrière au HC Arosa où il joue jusqu'en 1997. Il fait ensuite des apparitions en Ligue nationale B au HC Coire et au EHC Bülach. À 19 ans, il rejoint la Ligue nationale A avec les Kloten Flyers. Il quitte ce club lors de l'été 2010, après 13 ans de présence pour jouer à l’EV Zoug.

Lors de sa carrière internationale, il représente la Suisse. Il a participé au Championnat d'Europe junior en 1996 et Championnat du monde junior en 1998 où il remporte la médaille de bronze.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1996-1997 || HC Coire || LNB || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|1996-1997|| HC Arosa ||  || 22 || 27 || 16 || 43 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 1997-1998 || EHC Kloten || LNA || 33 || 1 || 3 || 4 || 6 || 2 || 7 || 0 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
|1997-1998|| EHC Bülach || LNB || 8 || 6 || 7 || 13 || 41 || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1998-1999 || EHC Kloten || LNA || 34 || 7 || 5 || 12 || 12 || 3 || 12 || 0 || 1 || 1 || 27 || -1
|-
| 1999-2000 || EHC Kloten || LNA || 45 || 3 || 12 || 15 || 8 || -1 || 7 || 1 || 1 || 2 || 4 || 2
|-
| 2000-2001 || Kloten Flyers || LNA || 43 || 11 || 15 || 26 || 26 || 4 || 9 || 4 || 2 || 6 || 2 || 3
|-
| 2001-2002 || Kloten Flyers || LNA || 42 || 12 || 9 || 21 || 32 ||  || 11 || 7 || 1 || 8 || 8 ||
|-
| 2002-2003 || Kloten Flyers || LNA || 44 || 12 || 13 || 25 || 49 ||  || 3 || 2 || 0 || 2 || 27 ||
|-
| 2003-2004 || Kloten Flyers || LNA || 47 || 13 || 18 || 31 || 72 ||  || 8 || 3 || 5 || 8 || 6 ||
|-
| 2004-2005 || Kloten Flyers || LNA || 42 || 13 || 15 || 28 || 26 ||  || 5 || 0 || 6 || 6 || 0 ||
|-
| 2005-2006 || Kloten Flyers || LNA || 41 || 12 || 12 || 24 || 31 ||  || 11 || 2 || 0 || 2 || 2 ||
|-
| 2006-2007 || Kloten Flyers || LNA || 43 || 13 || 18 || 31 || 57 ||  || 11 || 0 || 3 || 3 || 12 ||
|-
| 2007-2008 || Kloten Flyers || LNA || 40 || 8 || 9 || 17 || 14 ||  || 5 || 0 || 0 || 0 || 4 ||
|-
| 2008-2009 || Kloten Flyers || LNA || 50 || 13 || 15 || 28 || 68 ||  || 15 || 2 || 2 || 4 || 6 ||
|-
| 2009-2010 || Kloten Flyers || LNA || 50 || 7 || 18 || 25 || 61 || 15 || 10 || 2 || 3 || 5 || 16 ||
|-
| 2010-2011 || EV Zoug || LNA || 50 || 5 || 14 || 19 || 16 || -9 || 10 || 2 || 3 || 5 || 16 || 0
|-
| 2011-2012 || EV Zoug || LNA || 50 || 10 || 16 || 26 || 34 || 5 || 9 || 1 || 2 || 3 || 6 || -3
|-
| 2012-2013 || EV Zoug || LNA || 49 || 2 || 7 || 9 || 28 || -4 || 14 || 0 || 1 || 1 || 2 || +1
|-
| 2013-2014 || EV Zoug || LNA || 43 || 4 || 4 || 8 || 22 || -10 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0
|-
| 2014-2015 || SC Langnau Tigers || LNB || 46 || 21 || 17 || 38 || 53 || || 15 || 3 || 7 || 10 || 24 || 
|-
| 2014-2015 || SC Langnau Tigers || LNA Qualif. || - || - || - || - || - || - || 4 || 3 || 3 || 6 || 2 || +5
|-
| 2015-2016 || SC Langnau Tigers || LNA || 47 || 8 || 10 || 18 || 33 || -4 || 12 || 4 || 0 || 4 || 12 || -2
|-
| 2016-2017 || SC Langnau Tigers || LNA || 50 || 1 || 11 || 12 || 10 || -1 || 4 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0
|-
| 2017-2018 || SC Rapperswil-Jona Lakers || LNB || 41 || 11 || 17 || 28 || 49 || +15 || 14 || 6 || 3 || 9 || 2 || +1
|-
| 2017-2018 || SC Rapperswil-Jona Lakers || LNA Qualif. || - || - || - || - || - || - || 7 || 0 || 1 || 1 || 6 || -1

| 1996|| Suisse -18 ans ||Championnat d'Europe -18 ans || 5|| 2|| 1|| 3|| 0|| +3||  Médaille de bronze
|-
| 1998|| Suisse -20 ans || Championnat du monde junior || 6|| 0|| 1|| 1|| 10|| -1||  Septième place
|-
| 2012||EV Zoug || Trophée européen || 8 || 1 || 1 || 2 || 4 || || Deuxième place de la Division Ouest

Titres et récompenses 
 1998 : Médaille de bronze au Championnat du monde junior de hockey sur glace 1998

Notes et références 
 

Joueur suisse de hockey sur glace
Sportif grison
Naissance en avril 1978
Naissance à Coire
Joueur du HC Arosa
Joueur du HC Coire
Joueur du EHC Bülach
Joueur du EHC Kloten
Joueur du EV Zoug
Joueur du SC Langnau Tigers
Attaquant de hockey sur glace